La Philippine Sport Blowgun Association est la Fédération Philippine de Tir à la Sarbacane Sportive.

 Homologue philippin de la FSBA
 Affiliée à la Fédération internationale de sarbacane (International Fukiya Association)

Lien externe
 

Sarbacane
Sport aux Philippines